

Quadro de medalhas

Ligações externas 

Universíada de Verão de 1975
1975 no atletismo